La Patrie (1841-1937), quotidien parisien (France) ;
 La Patrie (1879-1978), quotidien puis hebdomadaire montréalais (Canada).

Toponyme 

 La Patrie, municipalité québécoise de l’Estrie.